L'edizione 1982-83 della Segunda División B fu il sesto campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I

Gruppo II

Verdetti
  , ,   e  promosse in Segunda División 1983-1984.
  , ,  ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
 Primera División spagnola 1982-1983
 Segunda División spagnola 1982-1983
 Coppa del Re 1982-1983
Supercoppa di Spagna 1982

Collegamenti esterni
 

1982-1983